Altreich sau Altes Reich („Imperiul Vechi”) este un termen german care se poate referi la:
 Un sinonim pentru Regatul medieval al Germaniei înainte de istoriografiei germane, adică teritoriul ducatelor germane, cu excepția mărcilor estice Saxonia și Bavaria
 Altreich (Germania Nazistă), acele teritorii care au făcut parte din Germania Nazistă înainte de 1938 (deci fără a include Austria, anexată în 1938), potrivit Glosarului lingvistic al Germaniei Naziste
 Un sinonim pentru Sfântul Imperiu Roman în scrierile istorice germane moderne, în contrast cu Reich-ul German din 1871
 Un sinonim pentru Imperiul Austriac, precum și pentru Austro-Ungaria în scrierile istoricilor austrieci
 Un termen peiorativ folosit pentru a descrie mișcarea naționalistă alt-right din Statele Unite ale Americii, cunoscută pentru susținerea supremației albilor și vederile neonaziste.

Dezambiguizare